FTF kan syfta på:

 FTF - tidigare namn på det svenska fackförbundet Forena
 FTP-planen – en pensionsplan som gäller inom försäkringsbranschen
 FTF (centralorganisation) – en dansk facklig centralorganisation (tidigare Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd)
 FTF – ett fotbollsfrörbund i Tunisien, se Tunisian Football Federation
 Ftf – en förkortning för fortfarande, se Lista över förkortningar